Эгидий () — западноевропейское мужское имя

Персоналии 
 Эгидий (V в.) — галло-римский военачальник;
 Эгидий — епископ Реймса (560—590);
 Святой Эгидий (ок. 650—710) — французский святой;
 Блаженный  (XIII в.) — соратник и помощник Франциска Ассизского;
 Эгидий Дельф (XV—XVI вв.) — богослов и гуманист;
 Эгидий Римский (Эгидий Колонна) (1246—1316) — знаменитый философ;
 Пётр Эгидий (XV в.) — правовед;
 Эгидий Чуди (Гильг Чуди) (XVI в.) — швейцарский историк;
 Святой Эгидий Мария Святого Иосифа (1729—1812) — итальянский святой.

См. также 
 Эгид